Chisamba Lungu (Kafue, 31 de janeiro de 1991) é um futebolista zambiano que atua como meio-campista.

Carreira 
Iniciou a carreira no Zanaco, time de seu país, em 2007, atuando por dois anos. Em 2009 foi para o Baia Zugdidi, atuando em 29 partidas pela equipe georgiana.

Em 2010, Lungu assinou com o FC Ural, time da Segunda Divisão russa.

Seleção
Lungu defende a Seleção Zambiana desde 2010, tendo passado pelas categorias Sub-20 e Sub-23. Esteve presente no elenco dos Chipolopolo que sagrou-se campeão da Copa das Nações Africanas de 2012, tendo convertido um dos pênaltis na decisão contra a Costa do Marfim. Ele representou o elenco da Seleção Zambiana de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Títulos 
 Zambia
 Campeonato Africano das Nações: 2012

Links
 Perfil em Ogol

Naturais de Cafué
Futebolistas da Zâmbia
Futebolistas do Alanyaspor
Jogadores da Seleção Zambiana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015